«You’re Not Alone» () — песня британского поп-дуэта Joe & Jake, представляющая страну на конкурсе песни Евровидение 2016. Сингл с песней вышел 11 марта 2016 года.

Информация о песне 
Джо Вулфорд и Джейк Шейкшафт познакомились во время участия в четвёртом сезоне ; по окончании шоу они стали выступать дуэтом. В феврале 2016 года Джо и Джейк вошли в шестёрку исполнителей-участников национального британского отбора Eurovision: You Decide. Все шесть песен от участников впервые прозвучали 22 февраля на BBC Radio 2. 26 февраля в зале O2 Forum состоялся сам отбор. Джо и Джейк стали победителями онлайн и телеголосования.

Список композиций 

Ремиксы
 Cahill Club Mix — 6:00

Хронология издания

Примечания 

Песни Великобритании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»